Da capo
 Da Capo (álbum)
 Da Capo (visual novel)
 Dacapo Records

Ver também
 Capo (desambiguação)

Desambiguação